Тоган — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Тоган — село в Акжаикском районе Западно-Казахстанской области.
 Тоган (быв. Прудхоз) — село в Сайрамском районе Южно-Казахстанской области.